Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1936 i Berlin.

Källor 

1936
Olympiska sommarspelen 1936